Tadea Visconti, duquesa de Baviera (en italiano, Taddea Visconti; 1351 – 28 de septiembre de 1381) fue una noble italiana de la familia Visconti, la casa gobernante en Milán desde 1277 hasta 1447. Fue la primera esposa de Esteban III, duque de Baviera, y madre de la reina de Francia Isabel de Baviera.

Nacida en Milán en el año 1351, en algún momento posterior al 27 de junio, Tadea era la hija mayor de Bernabé Visconti, señor de Milán, y Beatrice Regina della Scala (1331–18 de junio de 1384). Tuvo 16 hermanos menores. Sus abuelos paternos fueron Stefano Visconti, señor de Milán, y Valentina Doria, y sus abuelos maternos fueron Mastino II della Scala y Tadea da Carrara.

Bernabé, el padre de Tadea, estaba continuamente en guerra con el Papado, y era un déspota despiadado, quien en el año 1385 sería destronado por su sobrino y yerno Gian Galeazzo Visconti y posteriormente envenenado en el castillo de Trezzo.

Baviera era el estado alemán más poderoso y rico de la época. Bernabé consiguió que cuatro de sus hijos se casaran con miembros de la familia gobiernante, los Wittelsbach. Como Tadea era la mayor, fue la primera de los hijos Visconti en casarse allí. 

En 1367, Tadea se convirtió en la primera esposa de Esteban de Baviera-Ingolstadt, quien, el 13 de mayo de 1375, se convirtió en duque de Baviera. Gobernó junto con sus hermanos, Federico y Juan II, en Baviera-Landshut. Tadea aportó una dote de 100.000 ducados de oro. La historiadora Barbara Tuchman describe a Esteban como un "alocado, pródigo, ostentoso, lujurioso, inquieto sin un torneo o una guerra, y muy adecuado para una hija Visconti". 

El matrimonio tuvo tres hijos:
 Luis (h. 1368–2 de mayo de 1447), que sería duque de Baviera y que se casó primero con Ana de Borbón, de quien tuvo descendencia, y luego con Catalina de Alenzón. Tuvo hijos ilegítimos con varias amantes.
 Isabel (principios de 1370–24 de septiembre de 1435), reina consorte del rey Carlos VI de Francia, con quien se casó el 17 de julio de 1385.
 hijo sin nombre (nacido y muerto en 1377)

Tadea murió el 28 de septiembre de 1381 en Múnich a los 30 años de edad. Fue enterrada en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich. Menos de cuatro años después su hija, Isabel, se convirtió en reina de Francia. El esposo de Tadea, Esteban, se casó por segunda vez el 16 de enero de 1401, con Isabel de Cléveris, hija del conde Adolfo III de Cléveris. Este segundo matrimonio no tuvo descendencia.

Linaje 
</center>

Referencias

Fuentes 
 
 
 

Tadea
Nobles italianas del siglo XIV
Duquesas en Baviera
Nacidos en Milán
Duquesas consortes de Baviera del siglo XIV
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)
Fallecidos en Múnich